Sarnadas peut désigner :
au Portugal, dans le district de Castelo Branco et la région Centre :
, paroisse civile de la municipalité de Vila Velha de Ródão ;
, paroisse civile de la municipalité d'Oleiros.